Der Senat Vogel war vom 23. Januar bis 11. Juni 1981 die Regierung von West-Berlin.

Einzelnachweise 

Vogel
Kabinett mit SPD-Beteiligung
Kabinett mit FDP-Beteiligung
Politik (West-Berlin)
Hans-Jochen Vogel